Шмарда — фамилия. Известные носители:

 Шмарда, Людвиг Карл (1819—1908) — австрийский зоолог.
 Шмарда, Франтишек (1902—1976) — чешский ботаник и миколог, популяризатор микологии.